

Geografia

Argentina 
 Wanda – località dell'Argentina

Australia 
 Wanda Beach, Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia

Burkina Faso 
 Wanda – città del Burkina Faso

Cina 
 Wanda Shan – montagne della Cina

Stati Uniti d'America 
 Wanda – città del Minnesota
 Wanda – comunità non incorporata del Missouri
 Wanda – comunità non incorporata della Virginia Occidentale
 Wanda Township – township del Nebraska
 Mount Wanda – è un monte presso la città di Martinez (California) negli Stati Uniti

Taiwan 
 Wanda – fiume di Taiwan

Personaggi 
 Wanda – personaggio della serie animata Due fantagenitori
 Wanda – personaggio della serie animata Allacciate le cinture! Viaggiando si impara
 Wanda – personaggio della sit-com Camera Café
Wanda Werewolf-
personaggio dal film d’animazione Hotel Transylvania

Altro 
 Wanda – nome proprio di persona italiano femminile
 Wanda – rivista letteraria polacca
 Wanda – film statunitense del 1971
 Wanda – gruppo etnico della Tanzania
 1057 Wanda – asteroide della fascia principale
 Dalian Wanda F.C., antico nome di Dalian Shide FC, squadra di calcio cinese
 Wanda Group, conglomerato cinese
 Un pesce di nome Wanda (A Fish Called Wanda) – film diretto da Charles Crichton

Pagine correlate 
 Vanda
 Wando